Обрезки — название населённых пунктов в России:

 Обрезки — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Обрезки — деревня в Сапожковском районе Рязанской области.